Gidget (actrice), een Amerikaanse pornoactrice
 Gidget (ep), een Amerikaanse ep uit 1993 van Good Riddance
 Gidget (film), een Amerikaanse film uit 1959
 Gidget (personage), een fictief persoon uit de Amerikaanse roman Gidget, The Little Girl With Big Ideas uit 1957 van Frederick Kohner
 Gidget (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1965
 Gidget (lied), een Amerikaanse single uit 1959 van James Darren